Tremembé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tremembé (ort), São Paulo, 
 Tremembé (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar